Paul Hunter Classic 2016 – czwarty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2016/2017. Turniej ten rozegrany został w dniach 24–28 sierpnia 2016 w Stadthalle w mieście Fürth w Niemczech.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700 

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 141, 120  Thepchaiya Un-Nooh
 136, 128, 120, 102, 101  Tom Ford
 136, 106  Michael Holt
 132, 116  Liang Wenbo
 132  Zhou Yuelong
 127  Mark Selby
 123  Zhao Xintong
 121  Allister Carter
 120  Mark Allen
 120  Matthew Stevens
 118, 110  Kurt Maflin
 118, 105  David Gilbert
 112  Joe Swail

 111  Li Hang
 110  Dominic Dale
 109  Andrew Higginson
 107  Zack Richardson
 106  Michael Holt
 104  Mark Davis
 104  Jack Lisowski
 104  Martin O’Donnell
 104  Robbie Williams
 101, 100  Mark Allen
 101  Mei Xiwen
 100  Fergal O’Brien

Linki zewnętrzne 
 Paul Hunter Classic 2016 na portalu snookerworld.pl
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Paul Hunter Classic
Rankingowe turnieje snookerowe
2016 w sporcie
Fürth
2016 w Niemczech